Дороти Делэй (; ) — американская скрипачка и музыкальный педагог.

Биография 
Дороти Делэй родилась 31 марта 1917 года в городе Медисин-Лодж (Канзас, США) в семье музыкантов и педагогов. В 4 года начала учиться игре на скрипке. В 14 лет окончила школу Неодэша (Neodesha High School), директором которой был её отец. В течение года Делэй обучалась в Оберлинской консерватории у Раймона Серфа, затем продолжила образование в Университете штата Мичиган, где получила степень бакалавра искусств в 1937 году в возрасте 20 лет. После этого поступила в Джульярдскую школу, где её учителями были Луис Персинджер, Ганс Летц и Феликс Салмонд.

Дороти Делэй была основателем Стайвесантского трио (Stuyvesant Trio) (1939—1942), в котором играли её сестра — виолончелистка Неллис Делэй и пианистка Хелен Брейнард, а также выступала во Всеамериканском молодёжном оркестре под руководством Леопольда Стоковского. Во время тура с этим оркестром в 1940 она познакомилась с Эдвардом Ньюхаузом, писателем, сотрудничавшим с журналом New Yorker. Они поженились спустя 4 месяца в 1941 году. У них родились сын и дочь.

В середине 1940-х годов Делэй решила, что не хочет продолжать свою исполнительскую карьеру. В 1946 г. она вернулась в Джульярдскую школу, чтобы продолжить обучение у Ивана Галамяна, а в 1948 г. стала его ассистенткой. Наряду с работой в Джульярдской школе она преподавала в Колледже Сары Лоуренс (1947—1987), Университете Цинциннати (на протяжении 30 лет вплоть до 2001 года), Консерватории Новой Англии, а также в летней школе музыкального фестиваля в Аспене, который по случаю 75-летия Делэй заказал пять новых скрипичных сочинений американским композиторам для исполнения премьер её учениками.

Среди учеников Делэй — многие заметные скрипачи, в том числе Ицхак Перлман, Найджел Кеннеди, Надя Салерно-Зонненберг, Гил Шахам, Акико Суванай, Александр Баланеску, Роберт Чэнь, Чи-Ён, Клара Юми Канг, Филипп Квинт, Александр Гильман. Ученики Делэй становились солистами, занимали ведущие позиции в самых известных оркестрах мира, и достигали побед во многих главных международных конкурсах скрипачей.
 
Делэй получила Национальную медаль США в области искусств (1994), Премию Национального музыкального совета США (1995), вручаемую Йельским университетом Медаль Сэнфорда (1997) и ряд других престижных наград.

Дороти Делэй умерла от рака.

Примечания 

Скрипачи США
Академические музыканты США
Музыкальные педагоги США
Преподаватели Кливлендского института музыки
Выпускники Оберлинской консерватории музыки
Выпускники Оберлинского колледжа
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Брауновского университета